Sveti Marko může znamenat:
 Sveti Marko (Brijuni) — ostrov Chorvatska v souostroví Brijuni
 Sveti Marko (Kvarnerský záliv) — ostrov Chorvatska v Kvarnerském zálivu
 Sveti Marko (Boka Kotorská) — ostrov Černé Hory v zálivu Boka Kotoroská